Autostrada A8, autostrada austriaca Passavia-Voralpenkreuz 
 Autostrada A8, autostrada belga Hal-Tournai
Autostrada A8, autostrada croata
Autostrada A8, autostrada francese La Fare-les-Oliviers-Italia
 Autostrada A8, autostrada tedesca Perl-Salisburgo (Austria)
Autostrada A8, autostrada italiana Milano-Varese
 Autostrada A8 – autostrada lituana
 Autostrada A8, autostrada marocchina Béni Mellal – Berrechid 
Autostrada A8, autostrada polacca, semicirconvallazione a Breslavia
Autostrada A8, autostrada svizzera Lattigen-Lopper

Pagine correlate
A8